Steinbeißer bezeichnet:

 Steinbeißer (Familie) (Cobitidae bzw. Schmerlen sensu stricto), Fischfamilie der  Schmerlenartigen (Cobitoidea bzw. Schmerlen sensu lato)
 Steinbeißer (Fisch) (Cobitis taenia), speziell eine Fischart
 Balkan-Steinbeißer (Cobitis elongata), speziell eine Fischart
 Donau-Steinbeißer (Cobitis elongatoides), speziell eine Fischart
 Steinbeißer (Speisefisch),  Handelsname für den Seewolf oder Kat(t)fisch

 Steinbeißer (Familienname), ein Familienname – dort auch zu Namensträgern

Siehe auch: